Gonggang (Poncol)
 Gonggang (Sarang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing